Di seguito una lista di asteroidi dal numero 594001 al 595000 con data di scoperta e scopritore.

594001-594100 

|-
| 594001 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594002 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594003 - ||  || 15 ottobre 2004 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 594004 - ||  || 3 giugno 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594005 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 594006 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594007 - ||  || 22 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 594008 - ||  || 4 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594009 - ||  || 24 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594010 - ||  || 28 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 594011 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594012 Bulavina ||  || 27 dicembre 2011 || Elenin, L.
|-
| 594013 - ||  || 18 dicembre 2011 || ESA OGS
|-
| 594014 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 594015 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 594016 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594017 - ||  || 16 novembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 594018 - ||  || 18 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594019 - ||  || 3 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594020 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 594021 - ||  || 20 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 594022 - ||  || 2 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594023 - ||  || 15 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 594024 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 594025 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594026 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 594027 - ||  || 15 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594028 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 594029 - ||  || 17 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594030 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 594031 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594032 Reyhersamuel ||  || 23 agosto 2004 || Hoenig, S. F., Duschl, W. J.
|-
| 594033 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594034 - ||  || 5 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594035 - ||  || 7 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594036 - ||  || 23 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594037 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 594038 - ||  || 10 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594039 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594040 - ||  || 16 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 594041 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594042 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594043 - ||  || 29 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594044 - ||  || 13 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 594045 - ||  || 19 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594046 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594047 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594048 - ||  || 6 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594049 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594050 - ||  || 7 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594051 - ||  || 10 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594052 - ||  || 5 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594053 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 594054 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594055 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 594056 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594057 - ||  || 2 febbraio 2009 || CSS
|-
| 594058 - ||  || 31 agosto 2014 || Spacewatch
|-
| 594059 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594060 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 594061 - ||  || 10 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594062 - ||  || 24 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 594063 - ||  || 16 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594064 - ||  || 3 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594065 - ||  || 7 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594066 - ||  || 6 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594067 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594068 - ||  || 24 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594069 - ||  || 14 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594070 - ||  || 28 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594071 - ||  || 21 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594072 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594073 - ||  || 27 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 594074 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594075 - ||  || 19 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594076 - ||  || 17 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594077 - ||  || 23 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594078 - ||  || 21 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594079 - ||  || 10 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594080 - ||  || 23 ottobre 2006 || CSS
|-
| 594081 - ||  || 2 ottobre 1992 || Spacewatch
|-
| 594082 - ||  || 10 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 594083 - ||  || 27 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 594084 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594085 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 594086 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594087 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594088 - ||  || 1 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594089 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594090 - ||  || 25 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594091 - ||  || 16 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594092 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594093 - ||  || 16 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594094 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594095 - ||  || 13 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 594096 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594097 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 594098 - ||  || 10 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594099 - ||  || 1 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594100 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

594101-594200 

|-
| 594101 - ||  || 30 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594102 - ||  || 3 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594103 - ||  || 5 marzo 2000 || Team, D.
|-
| 594104 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 594105 - ||  || 19 gennaio 2007 || Mauna Kea
|-
| 594106 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594107 - ||  || 10 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594108 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594109 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594110 - ||  || 3 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 594111 - ||  || 21 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594112 - ||  || 21 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594113 - ||  || 25 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 594114 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 594115 - ||  || 7 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594116 - ||  || 24 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594117 - ||  || 4 aprile 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594118 - ||  || 16 agosto 2009 || OAM Observatory
|-
| 594119 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594120 - ||  || 27 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 594121 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594122 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594123 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594124 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594125 - ||  || 14 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594126 - ||  || 31 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 594127 - ||  || 14 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594128 - ||  || 8 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 594129 - ||  || 15 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594130 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594131 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 594132 - ||  || 5 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594133 - ||  || 26 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594134 - ||  || 29 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 594135 - ||  || 5 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594136 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594137 - ||  || 20 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594138 - ||  || 5 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594139 - ||  || 26 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 594140 - ||  || 5 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594141 - ||  || 14 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594142 - ||  || 1 aprile 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594143 - ||  || 29 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 594144 - ||  || 5 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594145 - ||  || 16 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594146 - ||  || 2 febbraio 2012 || Bickel, W.
|-
| 594147 - ||  || 3 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 594148 - ||  || 30 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 594149 - ||  || 27 febbraio 2012 || CSS
|-
| 594150 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594151 - ||  || 6 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594152 - ||  || 5 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594153 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594154 - ||  || 10 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594155 - ||  || 17 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594156 - ||  || 21 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594157 - ||  || 29 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594158 - ||  || 21 settembre 2009 || CSS
|-
| 594159 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594160 - ||  || 19 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 594161 - ||  || 18 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594162 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594163 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594164 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594165 - ||  || 12 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 594166 - ||  || 21 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 594167 - ||  || 20 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594168 - ||  || 18 luglio 2012 || CSS
|-
| 594169 - ||  || 4 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594170 - ||  || 3 maggio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594171 - ||  || 3 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594172 - ||  || 6 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594173 - ||  || 15 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594174 - ||  || 6 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594175 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 594176 - ||  || 3 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594177 - ||  || 18 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594178 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594179 - ||  || 28 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594180 - ||  || 14 settembre 2007 || CSS
|-
| 594181 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594182 - ||  || 12 gennaio 2013 || Bickel, W.
|-
| 594183 - ||  || 11 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594184 - ||  || 14 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594185 - ||  || 16 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 594186 - ||  || 13 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594187 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594188 - ||  || 20 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594189 - ||  || 23 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594190 - ||  || 12 marzo 2007 || CSS
|-
| 594191 - ||  || 5 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594192 - ||  || 5 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594193 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594194 - ||  || 5 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594195 - ||  || 30 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594196 - ||  || 2 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594197 - ||  || 7 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594198 - ||  || 26 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 594199 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 594200 - ||  || 6 dicembre 2008 || Spacewatch
|}

594201-594300 

|-
| 594201 - ||  || 8 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594202 - ||  || 9 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594203 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594204 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 594205 - ||  || 6 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 594206 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594207 - ||  || 6 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 594208 - ||  || 1 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 594209 - ||  || 8 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594210 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594211 - ||  || 2 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594212 - ||  || 23 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594213 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 594214 - ||  || 3 luglio 2016 || Space Surveillance Telescope
|-
| 594215 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594216 - ||  || 16 gennaio 2005 || Mauna Kea
|-
| 594217 - ||  || 8 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594218 - ||  || 1 aprile 2003 || NEAT
|-
| 594219 - ||  || 16 giugno 1996 || Spacewatch
|-
| 594220 - ||  || 14 settembre 2012 || CSS
|-
| 594221 - ||  || 4 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594222 - ||  || 8 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594223 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594224 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594225 - ||  || 15 luglio 2012 || Elenin, L.
|-
| 594226 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594227 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 594228 - ||  || 5 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 594229 - ||  || 19 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 594230 - ||  || 21 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 594231 - ||  || 24 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594232 - ||  || 17 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594233 - ||  || 25 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594234 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 594235 - ||  || 8 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594236 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 594237 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 594238 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594239 - ||  || 3 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594240 - ||  || 18 settembre 2007 || Tucker, R.
|-
| 594241 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594242 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594243 - ||  || 11 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594244 - ||  || 6 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594245 - ||  || 15 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 594246 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 594247 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594248 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 594249 - ||  || 24 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594250 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594251 - ||  || 26 settembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 594252 - ||  || 3 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594253 - ||  || 3 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594254 - ||  || 1 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594255 - ||  || 14 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594256 - ||  || 7 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594257 - ||  || 21 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594258 - ||  || 10 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594259 - ||  || 8 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 594260 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594261 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 594262 - ||  || 3 aprile 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 594263 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594264 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594265 - ||  || 23 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 594266 - ||  || 2 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594267 - ||  || 8 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594268 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594269 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 594270 - ||  || 5 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 594271 - ||  || 28 dicembre 2013 || Elenin, L.
|-
| 594272 - ||  || 23 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 594273 - ||  || 7 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594274 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594275 - ||  || 2 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594276 - ||  || 22 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 594277 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 594278 - ||  || 20 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594279 - ||  || 24 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594280 - ||  || 22 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 594281 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594282 - ||  || 25 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594283 - ||  || 6 febbraio 2014 || CSS
|-
| 594284 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 594285 - ||  || 11 giugno 2002 || NEAT
|-
| 594286 - ||  || 11 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594287 - ||  || 1 maggio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 594288 - ||  || 18 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594289 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594290 - ||  || 10 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594291 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594292 - ||  || 7 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594293 - ||  || 6 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594294 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594295 - ||  || 26 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594296 - ||  || 11 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 594297 - ||  || 24 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 594298 - ||  || 29 gennaio 2014 || CSS
|-
| 594299 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594300 - ||  || 23 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|}

594301-594400 

|-
| 594301 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594302 - ||  || 7 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594303 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 594304 - ||  || 31 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594305 - ||  || 12 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594306 - ||  || 14 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 594307 - ||  || 2 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594308 - ||  || 2 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594309 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594310 - ||  || 21 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594311 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594312 - ||  || 19 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 594313 - ||  || 15 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 594314 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 594315 - ||  || 11 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594316 - ||  || 2 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594317 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 594318 - ||  || 29 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594319 - ||  || 22 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594320 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594321 - ||  || 6 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594322 - ||  || 18 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594323 - ||  || 9 ottobre 2007 || LUSS
|-
| 594324 - ||  || 20 settembre 2011 || CSS
|-
| 594325 - ||  || 28 agosto 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594326 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594327 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 594328 - ||  || 9 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594329 - ||  || 11 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594330 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594331 - ||  || 8 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 594332 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594333 - ||  || 2 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594334 - ||  || 4 luglio 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 594335 - ||  || 3 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594336 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594337 - ||  || 25 agosto 2016 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 594338 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 594339 - ||  || 23 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594340 - ||  || 25 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594341 - ||  || 25 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 594342 - ||  || 27 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594343 - ||  || 30 agosto 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594344 - ||  || 18 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594345 - ||  || 26 agosto 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 594346 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 594347 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594348 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 594349 - ||  || 30 settembre 2002 || AMOS
|-
| 594350 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594351 - ||  || 11 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 594352 - ||  || 22 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594353 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594354 - ||  || 19 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594355 - ||  || 16 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 594356 - ||  || 4 gennaio 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 594357 - ||  || 3 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594358 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 594359 - ||  || 31 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594360 - ||  || 16 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 594361 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 594362 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594363 - ||  || 30 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594364 - ||  || 20 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594365 - ||  || 7 novembre 2007 || CSS
|-
| 594366 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 594367 - ||  || 17 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 594368 - ||  || 29 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 594369 - ||  || 21 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 594370 - ||  || 30 agosto 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594371 - ||  || 25 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594372 - ||  || 26 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594373 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 594374 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594375 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594376 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594377 - ||  || 29 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 594378 - ||  || 22 settembre 2011 || CSS
|-
| 594379 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594380 - ||  || 22 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594381 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594382 - ||  || 17 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594383 - ||  || 22 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594384 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 594385 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 594386 - ||  || 4 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 594387 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594388 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 594389 - ||  || 29 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594390 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 594391 - ||  || 28 dicembre 2006 || Sarneczky, K.
|-
| 594392 - ||  || 5 settembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 594393 - ||  || 10 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594394 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 594395 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 594396 - ||  || 11 febbraio 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 594397 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594398 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594399 - ||  || 2 maggio 2008 || CSS
|-
| 594400 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

594401-594500 

|-
| 594401 - ||  || 13 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 594402 - ||  || 30 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594403 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 594404 - ||  || 21 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594405 - ||  || 12 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594406 - ||  || 12 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594407 - ||  || 12 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594408 - ||  || 8 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594409 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 594410 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594411 - ||  || 29 febbraio 2008 || Sheridan, E.
|-
| 594412 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594413 - ||  || 11 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594414 - ||  || 13 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594415 - ||  || 11 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594416 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 594417 - ||  || 25 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 594418 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 594419 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594420 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594421 - ||  || 22 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594422 - ||  || 7 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 594423 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 594424 - ||  || 1 agosto 2005 || Mauna Kea
|-
| 594425 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594426 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594427 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594428 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 594429 - ||  || 10 ottobre 2016 || Rinner, C.
|-
| 594430 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 594431 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 594432 - ||  || 13 ottobre 1999 || SDSS Collaboration
|-
| 594433 - ||  || 16 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 594434 - ||  || 25 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594435 - ||  || 10 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594436 - ||  || 27 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594437 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594438 - ||  || 30 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594439 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594440 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594441 - ||  || 18 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594442 - ||  || 12 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 594443 - ||  || 28 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594444 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 594445 - ||  || 21 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594446 - ||  || 25 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594447 - ||  || 16 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594448 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594449 - ||  || 3 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594450 - ||  || 31 agosto 2016 || Karavaev, Y.
|-
| 594451 - ||  || 8 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594452 - ||  || 10 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594453 - ||  || 3 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594454 - ||  || 6 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594455 - ||  || 10 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594456 - ||  || 12 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 594457 - ||  || 11 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594458 - ||  || 15 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594459 - ||  || 26 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 594460 - ||  || 19 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594461 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 594462 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 594463 - ||  || 1 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594464 - ||  || 26 settembre 2000 || AMOS
|-
| 594465 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594466 - ||  || 13 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594467 - ||  || 23 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594468 - ||  || 25 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 594469 - ||  || 8 aprile 2002 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 594470 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 594471 - ||  || 20 gennaio 2012 || CSS
|-
| 594472 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594473 - ||  || 21 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594474 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594475 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594476 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594477 - ||  || 19 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594478 - ||  || 6 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594479 - ||  || 21 settembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 594480 - ||  || 2 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594481 - ||  || 27 marzo 2008 || Jarnac
|-
| 594482 - ||  || 4 dicembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594483 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 594484 - ||  || 8 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594485 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 594486 - ||  || 2 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594487 - ||  || 20 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 594488 - ||  || 13 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 594489 - ||  || 6 novembre 2008 || CSS
|-
| 594490 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594491 - ||  || 8 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594492 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 594493 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594494 - ||  || 4 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594495 - ||  || 22 gennaio 2009 || Farra d'Isonzo
|-
| 594496 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 594497 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594498 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594499 - ||  || 28 dicembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594500 - ||  || 15 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|}

594501-594600 

|-
| 594501 - ||  || 3 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594502 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594503 - ||  || 1 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594504 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 594505 - ||  || 7 gennaio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594506 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594507 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594508 - ||  || 15 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594509 - ||  || 20 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 594510 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 594511 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594512 - ||  || 1 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594513 - ||  || 13 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 594514 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594515 - ||  || 25 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594516 - ||  || 18 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594517 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594518 - ||  || 31 gennaio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594519 - ||  || 3 settembre 2007 || CSS
|-
| 594520 - ||  || 8 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594521 - ||  || 2 febbraio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594522 - ||  || 7 ottobre 2016 || Spacewatch
|-
| 594523 - ||  || 20 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594524 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 594525 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594526 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 594527 - ||  || 25 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594528 - ||  || 30 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 594529 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 594530 - ||  || 22 febbraio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594531 - ||  || 11 ottobre 2004 || Wasserman, L. H., Lovering, J. R.
|-
| 594532 - ||  || 8 gennaio 2011 || CSS
|-
| 594533 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594534 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594535 - ||  || 14 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 594536 - ||  || 25 febbraio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594537 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594538 - ||  || 27 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 594539 - ||  || 25 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594540 - ||  || 23 ottobre 2003 || Wasserman, L. H., Trilling, D. E.
|-
| 594541 - ||  || 4 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594542 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 594543 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 594544 - ||  || 29 gennaio 2014 || CSS
|-
| 594545 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 594546 - ||  || 26 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594547 - ||  || 19 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594548 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 594549 - ||  || 2 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594550 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594551 - ||  || 3 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594552 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594553 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 594554 - ||  || 8 marzo 2011 || CSS
|-
| 594555 - ||  || 7 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594556 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594557 - ||  || 8 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594558 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594559 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 594560 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 594561 - ||  || 26 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594562 - ||  || 11 agosto 2004 || NEAT
|-
| 594563 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594564 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594565 - ||  || 8 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594566 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594567 - ||  || 17 luglio 2002 || NEAT
|-
| 594568 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 594569 - ||  || 12 settembre 2007 || CSS
|-
| 594570 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594571 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 594572 - ||  || 22 ottobre 2003 || Kitt Peak
|-
| 594573 - ||  || 19 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594574 - ||  || 29 ottobre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 594575 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594576 - ||  || 8 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594577 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 594578 - ||  || 7 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 594579 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594580 - ||  || 11 ottobre 2010 || CSS
|-
| 594581 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594582 - ||  || 15 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 594583 - ||  || 28 agosto 2006 || CSS
|-
| 594584 - ||  || 19 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 594585 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 594586 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594587 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594588 - ||  || 21 luglio 2017 || ESA OGS
|-
| 594589 - ||  || 22 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594590 - ||  || 25 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594591 - ||  || 8 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594592 - ||  || 29 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594593 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 594594 - ||  || 23 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594595 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 594596 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594597 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594598 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594599 - ||  || 14 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594600 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|}

594601-594700 

|-
| 594601 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594602 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594603 - ||  || 20 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594604 - ||  || 26 febbraio 2004 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 594605 - ||  || 14 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594606 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 594607 - ||  || 15 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594608 - ||  || 15 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594609 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594610 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 594611 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594612 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 594613 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594614 - ||  || 19 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594615 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594616 - ||  || 11 marzo 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594617 - ||  || 18 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 594618 - ||  || 26 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594619 - ||  || 28 agosto 2013 || CSS
|-
| 594620 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 594621 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594622 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 594623 - ||  || 28 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594624 - ||  || 31 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594625 - ||  || 12 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 594626 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594627 - ||  || 20 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594628 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594629 - ||  || 11 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594630 - ||  || 19 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594631 - ||  || 31 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594632 - ||  || 20 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594633 - ||  || 8 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594634 - ||  || 10 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 594635 - ||  || 18 maggio 2001 || AMOS
|-
| 594636 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 594637 - ||  || 15 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 594638 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594639 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 594640 - ||  || 13 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594641 - ||  || 3 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594642 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594643 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 594644 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594645 - ||  || 13 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 594646 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594647 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594648 - ||  || 6 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 594649 - ||  || 5 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594650 - ||  || 4 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 594651 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594652 - ||  || 2 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 594653 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 594654 - ||  || 19 ottobre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 594655 - ||  || 18 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594656 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 594657 - ||  || 12 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 594658 - ||  || 2 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 594659 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594660 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594661 - ||  || 26 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 594662 - ||  || 1 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594663 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594664 - ||  || 29 maggio 2003 || Buie, M. W., Meech, K. J.
|-
| 594665 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594666 - ||  || 13 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594667 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594668 - ||  || 1 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594669 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 594670 - ||  || 28 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594671 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594672 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594673 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594674 - ||  || 27 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 594675 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 594676 - ||  || 31 marzo 2009 || CSS
|-
| 594677 - ||  || 20 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594678 - ||  || 4 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594679 - ||  || 1 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 594680 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 594681 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594682 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 594683 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594684 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594685 - ||  || 9 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594686 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 594687 - ||  || 6 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594688 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594689 - ||  || 8 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594690 - ||  || 23 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 594691 - ||  || 26 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594692 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594693 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 594694 - ||  || 13 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594695 - ||  || 23 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594696 - ||  || 16 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 594697 - ||  || 27 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594698 - ||  || 23 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594699 - ||  || 30 settembre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594700 - ||  || 23 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|}

594701-594800 

|-
| 594701 - ||  || 25 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594702 - ||  || 30 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594703 - ||  || 19 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594704 - ||  || 14 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594705 - ||  || 24 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594706 - ||  || 15 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594707 - ||  || 11 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 594708 - ||  || 16 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594709 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594710 - ||  || 8 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594711 - ||  || 10 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594712 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 594713 - ||  || 3 aprile 2003 || Cerro Tololo
|-
| 594714 - ||  || 26 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594715 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594716 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594717 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 594718 - ||  || 21 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594719 - ||  || 23 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594720 - ||  || 27 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594721 - ||  || 27 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594722 - ||  || 28 ottobre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594723 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594724 - ||  || 24 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594725 - ||  || 30 agosto 2008 || LINEAR
|-
| 594726 - ||  || 26 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594727 - ||  || 24 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594728 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594729 - ||  || 12 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594730 - ||  || 2 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 594731 - ||  || 24 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594732 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 594733 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 594734 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594735 - ||  || 7 novembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594736 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 594737 - ||  || 16 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 594738 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 594739 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594740 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594741 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 594742 - ||  || 10 novembre 2008 || OAM Observatory
|-
| 594743 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594744 - ||  || 18 novembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594745 - ||  || 18 novembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594746 - ||  || 21 novembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594747 - ||  || 8 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594748 - ||  || 2 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594749 - ||  || 29 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 594750 - ||  || 16 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594751 - ||  || 21 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 594752 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594753 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 594754 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594755 - ||  || 23 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594756 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 594757 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 594758 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594759 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 594760 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594761 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 594762 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 594763 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594764 - ||  || 2 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 594765 - ||  || 1 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 594766 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594767 - ||  || 10 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 594768 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594769 - ||  || 15 dicembre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594770 - ||  || 8 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594771 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 594772 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 594773 - ||  || 22 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594774 - ||  || 25 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 594775 - ||  || 25 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594776 - ||  || 3 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594777 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594778 - ||  || 13 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 594779 - ||  || 19 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594780 - ||  || 24 dicembre 2013 || CSS
|-
| 594781 - ||  || 1 gennaio 2014 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 594782 Kacperwierzchoś ||  || 2 dicembre 2013 || Zolnowski, M., Kusiak, M.
|-
| 594783 - ||  || 25 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594784 - ||  || 23 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594785 - ||  || 29 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594786 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594787 - ||  || 23 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594788 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 594789 - ||  || 5 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594790 - ||  || 15 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 594791 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 594792 - ||  || 1 dicembre 2008 || CSS
|-
| 594793 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 594794 - ||  || 17 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 594795 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594796 - ||  || 1 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594797 - ||  || 1 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594798 - ||  || 31 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594799 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594800 - ||  || 26 marzo 1996 || AMOS
|}

594801-594900 

|-
| 594801 - ||  || 17 aprile 2013 || Siding Spring Survey
|-
| 594802 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 594803 - ||  || 18 gennaio 2007 || NEAT
|-
| 594804 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 594805 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 594806 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 594807 - ||  || 4 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 594808 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594809 - ||  || 10 febbraio 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594810 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 594811 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 594812 - ||  || 7 marzo 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 594813 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594814 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 594815 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 594816 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 594817 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 594818 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594819 - ||  || 12 ottobre 2007 || CSS
|-
| 594820 - ||  || 16 settembre 2009 || CSS
|-
| 594821 - ||  || 8 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594822 - ||  || 24 aprile 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594823 - ||  || 19 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594824 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 594825 - ||  || 17 giugno 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 594826 - ||  || 21 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 594827 - ||  || 10 luglio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 594828 - ||  || 17 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594829 - ||  || 8 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594830 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594831 - ||  || 29 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594832 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594833 - ||  || 29 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 594834 - ||  || 23 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 594835 - ||  || 24 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 594836 - ||  || 7 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 594837 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 594838 - ||  || 12 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 594839 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594840 - ||  || 9 aprile 2002 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 594841 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594842 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594843 - ||  || 22 aprile 2014 || CSS
|-
| 594844 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 594845 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594846 - ||  || 25 aprile 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594847 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 594848 - ||  || 25 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 594849 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 594850 - ||  || 4 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594851 - ||  || 24 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 594852 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 594853 - ||  || 10 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594854 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594855 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594856 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 594857 - ||  || 10 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594858 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594859 - ||  || 22 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 594860 - ||  || 30 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594861 - ||  || 23 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 594862 - ||  || 26 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594863 - ||  || 1 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594864 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594865 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594866 - ||  || 28 febbraio 2008 || CSS
|-
| 594867 - ||  || 30 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 594868 - ||  || 2 gennaio 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 594869 - ||  || 23 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594870 - ||  || 12 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 594871 - ||  || 22 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594872 - ||  || 4 febbraio 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 594873 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 594874 - ||  || 19 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 594875 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594876 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594877 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594878 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594879 - ||  || 10 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594880 - ||  || 15 febbraio 2010 || CSS
|-
| 594881 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594882 - ||  || 9 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 594883 - ||  || 31 marzo 2019 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594884 - ||  || 19 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 594885 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 594886 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594887 - ||  || 2 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594888 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 594889 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594890 - ||  || 7 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594891 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594892 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 594893 - ||  || 24 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 594894 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 594895 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 594896 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 594897 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594898 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 594899 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594900 - ||  || 3 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|}

594901-595000 

|-
| 594901 - ||  || 9 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594902 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594903 - ||  || 30 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594904 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 594905 - ||  || 1 giugno 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 594906 - ||  || 9 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594907 - ||  || 29 giugno 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 594908 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594909 - ||  || 28 luglio 2019 || Pan-STARRS 2
|-
| 594910 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594911 - ||  || 4 agosto 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 594912 - ||  || 17 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594913 'Ayló'chaxnim ||  || 4 gennaio 2020 || Zwicky Transient Facility
|-
| 594914 - ||  || 27 maggio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 594915 - ||  || 25 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594916 - ||  || 31 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 594917 - ||  || 15 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594918 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594919 - ||  || 8 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 594920 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594921 - ||  || 12 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594922 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594923 - ||  || 2 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594924 - ||  || 7 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594925 - ||  || 16 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594926 - ||  || 24 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 594927 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594928 - ||  || 21 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 594929 - ||  || 5 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 594930 - ||  || 13 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 594931 - ||  || 15 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 594932 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594933 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594934 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594935 - ||  || 13 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594936 - ||  || 7 marzo 2021 || Palomar Transient Factory
|-
| 594937 - ||  || 25 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 594938 - ||  || 10 aprile 2021 || Pan-STARRS 2
|-
| 594939 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 594940 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594941 - ||  || 16 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594942 - ||  || 27 gennaio 2019 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594943 - ||  || 16 aprile 2020 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594944 - ||  || 8 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 594945 - ||  || 5 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 594946 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594947 - ||  || 22 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 594948 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 594949 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 594950 - ||  || 30 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 594951 - ||  || 1 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 594952 - ||  || 5 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 594953 - ||  || 5 febbraio 2000 || Kitt Peak
|-
| 594954 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 594955 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 594956 - ||  || 3 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 594957 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594958 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 594959 - ||  || 10 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 594960 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594961 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 594962 - ||  || 1 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594963 - ||  || 4 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 594964 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594965 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594966 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594967 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 594968 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 594969 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 594970 - ||  || 24 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 594971 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 594972 - ||  || 21 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 594973 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 594974 - ||  || 4 marzo 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 594975 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 594976 - ||  || 11 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594977 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 594978 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 594979 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594980 - ||  || 11 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594981 - ||  || 1 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594982 - ||  || 23 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 594983 - ||  || 24 maggio 2000 || Veillet, C.
|-
| 594984 - ||  || 3 giugno 2000 || AMOS
|-
| 594985 - ||  || 31 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 594986 - ||  || 31 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 594987 - ||  || 13 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594988 - ||  || 13 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594989 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 594990 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 594991 - ||  || 14 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 594992 - ||  || 1 agosto 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 594993 - ||  || 26 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 594994 - ||  || 25 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 594995 - ||  || 19 aprile 2015 || Spacewatch
|-
| 594996 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 594997 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 594998 - ||  || 26 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 594999 - ||  || 17 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 595000 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0594001